Ostatni dom po lewej (film 1972)
 Ostatni dom po lewej (film 2009)